Schulenburg steht für:
 Schulenburg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schulenburg (Adelsgeschlecht), deutsche Adelsfamilie  

Schulenburg steht für folgende

Orte:
 Schulenburg (Langenhagen), Ortsteil von Langenhagen, Niedersachsen
 Schulenburg (Pattensen), Ortsteil von Pattensen, Niedersachsen
 Schulenburg, Ortsteil von Pölitz, Schleswig-Holstein
 Schulenburg (Tarnau), Ortsteil von Tarnau in Oberschlesien, Polen
 Schulenburg (Texas), Ort im Fayette County, Texas, Vereinigte Staaten

geografische Objekte:
 Schulenburg (Altmark), Burgstelle, Stammsitz des Adelsgeschlechts von der Schulenburg
 Schulenburg (Bodenwerder), Wohnturm in Bodenwerder
 Schulenburg (Itzehoe), Hof in Itzehoe
 Schulenburg Hattingen, Restaurant
 Haus Schulenburg, Villa in Gera
 Von-der-Schulenburg-Park, Gartendenkmal in Berlin

Siehe auch:
 Schulenberg